Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Philomèle et Procné, princesses athéniennes métamorphosées en rossignol et en hirondelle ;
 Philomèle, femme de Ménétios ;
 Philomèle fille d'Actor, mère d'Achille.
 Philomèle, général phocidien du 
 Philomèle de Pharsale, vainqueur olympique du 
 En astronomie, 196 Philomèle est un astéroïde.
 Philomèle est une tragédie lyrique de Louis de La Coste.
 Philomèle est une tragédie lyrique perdue de Marc-Antoine Charpentier.
 Philomèle est une cantate de Jean-Baptiste Stuck.